

Іюльське — село, Воткінський район, Удмуртія
 Іюльське — село, Поліський округ, Калінінградська область

Див. також 
 Іюль